Serious Gaming steht für:
 den Einsatz von Serious Games
 den gleichnamigen E-Sport-Clan Serious Gaming (E-Sport-Clan)